Livingstone může být:

příjmení

 Adam Livingstone (* 1998), skotský fotbalista
 Adelaide Livingstone (1881–1970), britská politická aktivistka
 Alexander Livingstone – více osob
 Colin H. Livingstone (1863–1943), první prezident Boy Scouts of America
 Dandy Livingstone (* 1943), jamajský hudebník a producent
 David Livingstone (1813–1873), skotský misionář, lékař a cestovatel
 David N. Livingstone (* 1953), irský profesor geografie a autor
 Doug Livingstone (1898–1981), skotský fotbalista a manažer
 Ian Livingstone (* 1949), britský autor fantasy a podnikatel
 Ken Livingstone (* 1945), anglický levicový politik, primátor (mayor) Londýna
 Marilyn Livingstone (* 1952), skotská politička
 Nicole Livingstone (* 1971), australská plavkyně
 Robert Livingstone (1904–1988), americký herec
 Sergio Livingstone (1920–2012), čilský fotbalista
 Susan Livingstone (* 1946), americký politik, United States Secretary of the Navy
 Tom Livingstone-Learmonth (1906–1931), britský překážkář

umělecké jméno 
 Serena Livingstone-Stanley, pseudonym australské spisovatelky Joan Lindsay

v geografii
 Livingstone (Zambie), hlavní město Severní Rhodesie
 Livingstonovy vodopády, vodopády na řece Kongo
 Kipengere, pohoří v Tanzanii, známé jako Livingstonovo pohoří
 Livingstone Shire, správní okrsek v australském státě Queensland

další významy
 Livingstone Motor Assemblers, zaniklý výrobce vozidel v Zambii

Anglická příjmení